Сент-Мартинс (, ) — один из пяти обитаемых островов архипелага Силли.

Площадь острова — всего 237 га. Во время отлива остров соединяется с островом Уайт. Сент-Мартинс — самый северный из обитаемых островов Силли.

Силли